Adam Giza (1988) is een Poolse misdadiger die illegaal verbleef in België.

Giza werd veroordeeld voor het doodsteken op 12 april 2006 van de 17-jarige scholier Joe Van Holsbeeck in het station Brussel-Centraal bij de roof van diens mp3-speler. Zijn tijdens de feiten minderjarige medeplichtige Mariusz O., werd door de jeugdrechter in Brussel niet uit handen gegeven. Op 28 april 2006 werd Giza aangehouden in Suwałki, Polen, in een zigeunerkamp aan de grens met Litouwen. Bij ondervraging door de Poolse politie ontkende Giza de moord en zei dat hij zich het incident van die dag niet kon herinneren. Hij werd op 23 september 2008 schuldig bevonden aan diefstal met geweld en de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden en kreeg hiervoor 20 jaar cel van het Brusselse hof van assisen. De verdachte had eerder in België vastgezeten voor diefstallen.

Uitlevering
Op 25 juli 2006 bepaalde een Poolse rechtbank dat Giza uitgeleverd moet worden aan België. Ook bepaalde de rechtbank dat Giza zijn straf voor de moord op Van Holsbeeck in Polen moet uitzitten.  Giza werd aan België uitgeleverd op 2 augustus 2006.

Externe link
Verdachte 'mp3-moord' ontkent schuld, ANP/NU.nl, 28 april 2006

Pools crimineel